Westlawn ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Westlawn (Alabama)
 Westlawn (Indiana)
 Westlawn (Virginia)

gelistet im NRHP:
 Westlawn (Fayetteville, North Carolina)
 Westlawn (Wallingford, Pennsylvania)